Lăcătuș, Lăcătușu, Lakatos (< ) este un nume de familie care poate desemna următoarele persoane:

Lăcătuș
 Daniel Lăcătuș (n. 1988), jurnalist, poet și prozator român
 Izabela Lăcătuș (n. 1976), gimnastă română
 Marius Lăcătuș (n. 1964), fotbalist român

Lăcătușu 
 Constantin Lăcătușu (n. 1961), alpinist montan
 Dumitrașcu Lăcătușu (1891–1999), ultimul veteran român al Primului Război Mondial
 Filofteia Lăcătușu (1947-1977), solistă română de muzică populară
 Ilie Lăcătușu (1909-1983), preot român
 Matilda Lăcătușu (n. 1925), entomolog român
 Mihail Lăcătușu (1893-1959), general român

Lakatos 
 Demeter Lakatos (1911-1974), poet român de origine ceangăiască
 Géza Lakatos (1890–1967), politician maghiar
 Imre Lakatos (1922–1974), filozof al matematicii și al științei
 Petru Lakatos (n. 1952), politician român

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară